Василь Павлович Гоч (, 3 серпня 1953, Велике Вербче, Рівненська область, Українська РСР, СРСР — 16 січня 2023, Москва, Росія) — радянський та російський філософ, науковець, доктор біологічних наук, викладач. Засновник "школи причинності", володар почесного звання "Кращий цілитель III тисячоліття", лауреат Всеросійської почесної премії "Керівник року - 2016", кавалер ордена "Почесний громадянин Росії". 

Член опікунської ради Фонду підтримки соціально значущих ініціатив «Лідер». Лицар Вітчизни. Кавалер Лицарського ордена Великого Магістра Ла Валетта.

Біографія

Ранні роки та дитинство 
Василь народився 3 серпня 1953 року у Велике Вербче. у сім'ї звичайних робітників. З раннього дитинства у Василя був інтерес до науки та освіти, закінчив школу на відмінно, і після школи вступив до Севастопольського суднобудівного технікуму, потім до приладобудівного інституту та аспірантури. 

Після освіти почав щільно вивчати науку, і почав займатися філософією та наукою.

Смерть 
Василь помер 16 січня 2023 року в Москві, причини смерті не розголошуються.

Освіта 
 Севастопольський суднобудівний технікум
 Приладобудівний інститут та аспірантуру

Кар'єра

Наукова кар'єра 
У 1991 році, Василь заснував у Москві "Школу Причинності", на основі лекцій у Севастополі, Сочі та в Москві. Основним видом її діяльності була наукові дослідження та розробки в галузі природничих та суспільних наук. Василь піднімався кар'єрними сходами. 

У 2016 році він був нагороджений лауреатом Всеросійської почесної премії «Керівник року – 2016», потім був нагороджений почесним званням «Кращий цілитель III тисячоліття» та кавалером ордена «Почесний громадянин Росії».

Праці 
Василь став автором понад 606 наукових праць, 137 монографій загальним тиражем 592 тисяч, за Теорією Причинності, фізики та хронології Часу, філософії, еніобіології, математики та лінгвістики, а також з теорії бізнесу, опублікованих 11 мовами.

У 700 віршах, написаних у жанрі Рубаї, представлено філософське осмислення подій Зміни Часу та проходження Світобудови та людини через сингулярність.

Книги

Примітки

Посилання 

 

Доктори біологічних наук
Російські науковці
Російські філософи